in Germania:
 Rammingen – un comune del Baden-Württemberg
 Rammingen – un comune della Baviera